Klasa okręgowa (grupa podlaska) – jedyna grupa na terenie województwa podlaskiego klasy okręgowej, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. Od sezonu 2008/2009 jest VI poziomem rozgrywkowym w Polsce.

W latach 2000-2001 oraz 2014-2017 istniały 2 grupy klasy okręgowej na terenie woj. podlaskiego.

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy podlaskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Podlaski Związek Piłki Nożnej (PZPN).

Sezon 2022/2023

Sezon 2014/2015 
Reorganizacja rozgrywek, stworzono 2 grupy klasy okręgowej.
Grupa I

Grupa II

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

 Włókniarz Białystok wycofał się po rundzie jesiennej.
 ŁKS II Łomża wycofał się przed rozpoczęciem rozgrywek.

Sezon 2012/2013 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

Bibliografia 
 Sezon 2013/2014 w serwisie www.90minut.pl

Sport w województwie podlaskim
Podlaskie